Die Heineken Trophy 1998 war ein Damen-Tennisturnier in Rosmalen in der Gemeinde ’s-Hertogenbosch. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 13. bis 20. Juni 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch